Десмін () — білок, який кодується геном DES, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 470 амінокислот, а молекулярна маса — 53 536.

Кодований геном білок за функціями належить до м'язових білків, фосфопротеїнів. Входить до складу проміжних філаментів.

Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Цитоскелет